Електронні рішення (е-рішення, e-solutions) — Поняття, що охоплює широкий спектр дій для одержання інформації, її обробки, підтримки спільних комунікацій і відображенню процесів, пов'язаних з прийняттям рішень. Є необхідним елементом електронного бізнесу і електронної комерції.

Бізнес